Montsec est un toponymie courant dans les zones de langue française, occitane et catalane.
Il peut désigner :
 Montsec, une commune de la Meuse ;
 Montsec, une montagne espagnole ;
 un lieu-dit de la commune de Ria-Sirach, dans les Pyrénées-Orientales, où se trouvent les dolmens de Montsec.

Montsec est le nom en occitan de la commune de Monsec, en Dordogne.